Burg Schwanau ist der Name folgender Burgen:

 Burg Schwanau (Oberrhein), Niederungsburg im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Schwanau auf der Insel Schwanau im Lauerzersee, Schweiz, siehe Schwanau (Insel) #Geschichte